Comitatul Grand, conform originalului din limba engleză, Grand County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Grand, statul 
 Comitatul Grand, statul

Vezi și 
 Grand (dezambiguizare)
 Comitatul Grand (dezambiguizare)
 Grant (dezambiguizare)
 Comitatul Grant (dezambiguizare)